Ambra (Forever Amber) – romanzo di Kathleen Winsor del 1944
 Ambra (Forever Amber) – film del 1947 diretto da Otto Preminger e John M. Stahl